Osoby o tym nazwisku:
 Andris Šķēle – łotewski polityk i biznesmen, premier
 Armands Šķēle – łotewski koszykarz
 Kristiāna Lībane-Šķēle – łotewska prawnik i polityk, posłanka na Sejm
 Šarlote Šķēle – łotewska skoczkini narciarska